Широкая Гребля — название населённых пунктов на Украине:

 Широкая Гребля (Винницкий район) — село, Винницкий район Винницкой области.
 Широкая Гребля (Казатинский район) — село, Казатинский район Винницкой области.
 Широкая Гребля (Хмельницкий район) — село, Хмельницкий район Винницкой области.